Костадин Марков (Бургас, 27. новембар 1970), познатија као Коста Марков, бугарски је поп-фолк певач.

Дискографија

Албуми 
 -{Банкер}- (1998)
 -{Искаш ли дъвка}- (1999)
 -{Милиони нощи}- (2000)
 -{Диаманти и рубини}- (2001)

Спотови

Тв верзије 

Рођени 1970.
Бугарски певачи
Поп-фолк певачи